King Kong — третий по счёту студийный альбом Сослана «Andy Panda» Бурнацева, выпущенный 14 ноября 2019 года.

Описание 
18 июля 2019 года Сослан анонсировал новый сольный альбом, представив всем два отрывка из двух песен, которыми, как позже оказалось, являются «Mama Africa» и «King Kong». На одном из своих концертов Сослан представил новую, совместную с Miyagi и TumaniYO, песню «Jumanji», вышедшая 18 октября. За 5 дней до релиза стали известны дата выхода и треклист альбома.

Сам релиз состоялся 14 ноября 2019 года в Apple Music, iTunes Store и ВКонтакте. Альбом состоит из 8 песен. В работе над альбомом поучаствовали Miyagi, TumaniYO, Pastor Napas из «ОУ74» и Змей из группы «Каста». Альбом долгое время занимал 3 место в альбомном чарте Apple Music, а песня «Endorphin» смогла занять 29 место.

Список композиций

Примечания 

Альбомы на русском языке
Альбомы Hajime Records
Хип-хоп-альбомы России
Регги-альбомы